Albert Fraenkel (1848-1916), medico tedesco
 Albert Fraenkel (1864-1938), medico tedesco